De la novela Trent's Last Case de Edmund Clerihew Bentley de 1913 se han realizado varias adaptaciones en el cine. El detective es el que da nombre a la novela: Philip Trent. Se trata de una de las primeras novelas de detectives en que se utiliza la deducción para resolver un caso.

Puedes consultar el artículo del wikisource inglés: s:en:Trent's Last Case

Adaptaciones
1917 - The Tenth Case de George Kelson.
1920 - Trent's Last Case de Richard Garrick.
1929 - ¿Quién es el culpable? (Trent's Last Case) de Howard Hawks.
1952 - Trent's last case  de Herbert Wilcox.